UFC Fight Night: Felder vs. Hooker, также известный как UFC Fight Night 168 и UFC on ESPN+ 26  - турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 23 февраля 2020 года на спортивной арене Spark Arena в городе Окленд, Новая Зеландия.

В главном бою вечера новозеландец Дэн Хукер победил американца Пола Фельдера раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
UFC проводит свой турнир в Окленде и, соответственно, в Новой Зеландии в третий раз. Последний раз турнир здесь проходил в июне 2017 года -  UFC Fight Night: Льюис vs. Хант.

В качестве главного события турнира стал бой в лёгком весе между топовыми бойцами - американцем ирландского происхождения Полом Фелдером (номер 6 в рейтинге) и новозеландцем Дэном Хукером (номер 7 в рейтинге).

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в полутяжелом весе между Тайсоном Педро и Винисиусом Морейрой. Однако, Педро вышел из боя в начале января, сославшись на нераскрытую травму. В свою очередь, матчмейкеры промоушена приняли решение снять Морейру с карда турнира полностью.

На турнире был запланирован бой в женском наилегчайшем весе между Рейчел Остович и Шэной Добсон. Однако, Остович по неизвестной причине вышла из боя, и ее заменила бразильянка Присцилла Качоэйра.

На турнире был запланирован бой в женском минимальном весе между Ломой Локбунми и Ханной Голди. Однако, Голди вышла из боя из-за травмы плеча и её на коротком уведомлении заменила Анджела Хилл, которая провела свой последний бой всего месяц назад (в январе 2020 года).

На турнире был запланирован бой в лёгком весе между Джейми Малларки и Джалином Тёрнером. Однако, Малларки вышел из боя из-за травмы и его на коротком уведомлении заменил местный боец и дебютант UFC Джошуа Кулибао.

На турнире был запланирован бой в полусреднем весе между Маки Питоло и Такаши Сато. Однако Питоло не смог пройти процедуру взвешивания после того, как заболел накануне, и бой был полностью отменен медицинским персоналом.

Участники турнира 

(*) Боец снялся с турнира, (**) Бой отменён, (***) Бой отменён после взвешивания бойцов

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Из-за проблем со здоровьем Маки Питоло не смог пройти взвешивание и не сможет выйти на поединок с Такаши Сато.

Результаты турнира 

(#7) Позиция бойца в официальном рейтинге UFC Топ-15 весовой категории, (д) Дебютный бой в UFC

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Пол Фелдер vs. Дэн Хукер
 Выступление вечера: Джимми Крут и Присцила Качоэйра

Гонорары бойцов 

Ниже приводится информация о выплатах бойцам по результатам турнира. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 093 000 долларов.

Последствия турнира 
25 февраля 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Маурисиу Руа (#15) покинул Топ-15 полутяжёлого веса.

Каролина Ковалькевич (#14) покинула Топ-15 женского минимального веса после поражения на турнире.

Аманда Рибас (#15) покинула Топ-15 женского минимального веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night